Алекса́ндр Ре́пин:
 Репин, Александр Викторович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Репин, Александр Иванович (1915—1982) — Герой Советского Союза.
 Репин, Александр Константинович (1903—1976) — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-авиационной службы.
 Репин, Александр Степанович (1944—2015) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер РСФСР.